Комисия е:
 Група избрани или назначени лица, на които е възложено изпълнението на някаква обща задача.
 Държавен или обществен орган за провеждане на специални мероприятия.

Етимология 
В българския език комисия навлиза през руския език – комиссия [kɐˈmʲisʲɪɪ̯ə], чиято дума от своя страна е от полската komisja. Самата тя е от латинската commissio, от com- („със“) и missio („изпращащ“), от перфектното страдателно причастие missus („изпратен“), от глагола mitto („изпращам“), със значения „изпратени заедно; комисия“.

От същия латински корен е и думата комитет, която е навлязла през френската comité, която е от английската committee. За английската дума съществуват две възможни етимологии, като въпросът за коя е вярната остава отворен: 1. Или от съчетаването на commit и наставката -ee; 2. Или като възраждане на англо-норманската commite, която е миналато причастие на commettre, от латинската committere.

Думата комѝта е също от френската comité („организация“), но тя е навлязла през турската komita със значение на „участник в българското революционно движение през турското робство; бунтовник, революционер.“

Думата комитат е от латинската comitatus. Въпреки че за българската държава се допуска административна подялба на комитати между X-IX в., това название се среща само в чужди източници, а домашните употребяват думата „земя“. На английски comitatus има значение на „набор от воини и благородници, които съпровождат краля или друг владетел/водач“, а латинското значение е на „съпроводен, охраняван, когото са обгрижили“ – перфектно причастие от глагола comitor („изпровождам, съпровождам, обгрижвам, охранявам“), който е производен от comes („конт, граф“, но и „съпроводник, другар; слуга“).

Държавни, обществени, наддържавни/международни органи

В Република България 
 ДКЕВР
 Комисии в Народното събрание
 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 Централна избирателна комисия
 Комисия за финансов надзор на Република България
 Комисия за регулиране на съобщенията
 Комисия по досиетата
 Висша атестационна комисия
 Комисия за защита от дискриминация
 Комисия по антарктическите наименования
 Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

В ЕС 
 Европейска комисия, част от чиито мандати получават собствени прозвища по името на председателстващия комисията:
 Комисия „Барозу I“
 Комисия „Барозу II“
 Комисия „Юнкер“
 Комисия „Фон дер Лайен“

Международни 
 Комисия на ООН по международно търговско право
 Международна комисия за река Сава
 Съвместна мултидисциплинарна комисия между България и Северна Македония

НПО 
 Гражданска комисия по правата на човека

Исторически съществували комисии 
 Междусъюзническа контролна комисия
 Военноисторическа комисия
 Съюзна контролна комисия
 Европейска комисия за Източна Румелия
 Държавен комитет за планиране, съществувал за период от време като Държавна планова комисия

Източници